Dieke ist der Name von:
 Gerold Dieke (* 1943), deutscher Politiker
 Gunter Dieke (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Ifeoma Dieke (* 1981), schottisch-US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Dike